Джон Бах МакМастер (29 июня 1852 — 24 мая 1932) — американский историк.

Биография 
МакМастер родился в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его отец, уроженец Нью-Йорка, в начале Гражданской войны был банкиром и плантатором в Новом Орлеане.  Окончил Городской колледж Нью-Йорка в 1872 году, в 1873—1877 годах работал инженером-строителем, в 1877—1883 годах преподавал гражданское строительство в Принстонском университете, а в 1883 году стал профессором американской истории в Пенсильванском ниверситете. В 1884 году МакМастер был избран членом Американского антикварного общества.

Макмастер наиболее известен как автор «Истории народа Соединённых Штатов от революции до Гражданской войны» (1883), которая является ценным дополнением к более политизированным трудам Джеймса Шоулера, фон Хольста и Генри Адамса.  Он начал работать над этой монографией в 1873 году, собирая материал с 1870 года.  Его «Школьная история Соединённых Штатов» (1897) была чрезвычайно популярным учебником в течение многих лет.  Помимо этих книг и многочисленных публикаций в журналах, он опубликовал «Бенджамин Франклин как писатель» в серии «Литераторы» (Бостон, 1887).  Его исторические работы отличалась отходом от политической направленности и углублением в историю общества и повседневной жизнь простых людей, а также использованием газет в качестве источников.

Труды 
 John Bach McMaster, Bridge and Tunnel Centres, 1875.
 John Bach McMaster, History of the People of the United States from the Revolution to the Civil War (8 vols.), 1883-.
 John Bach McMaster, Benjamin Franklin as a Man of Letters, 1887.
 John Bach McMaster, Outline of the Lectures of the Constitutional History of the United States, 1789—1889, 1889.
 John Bach McMaster, With the Fathers: Studies in the History of the United States, 1896.
 John Bach McMaster, The Origin, Meaning and Application of the Monroe Doctrine, 1896.
 John Bach McMaster, The University of Pennsylvania Illustrated, 1897.
 John Bach McMaster, A School History of the United States, 1897.
 John Bach McMaster, A Primary History of the United States, 1901.
 John Bach McMaster, History of the Expedition under the Command of Captains Lewis and Clarke (3 vols.), 1902-.
 John Fiske (1842—1901), John Bach McMaster (1852—1932), and John Henry Wright (1852—1908), Modern Development of the New World, 1902.
 John Bach McMaster, The Acquisition of Political, Social, and Industrial Rights of Man in America, 1903.
 John Bach McMaster, A Brief History of the United States, 1909.
 John Bach McMaster, The Life and Times of Stephen Girard, Mariner and Merchant, 1918.
 John Bach McMaster, The United States in the World War (3 vols.), 1918—1920.

Примечания

Литература 
 Works by John Bach McMaster at Project Gutenberg.
 Works by or about John Bach McMaster at Internet Archive.

Ссылки 
 
 

Члены Американского антикварного общества
Преподаватели Пенсильванского университета
Преподаватели Принстонского университета
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Персоналии:Бруклин
Президенты Американской исторической ассоциации
Члены Американского философского общества